Play () — многозначное слово.

 Play — пятый студийный альбом американского музыканта Моби.
 Play — девятый студийный альбом британской группы «Squeeze».
 Play — шестой студийный альбом Брэда Пейсли.
 Play — тринадцатый студийный альбом Джолин Цай.
 Play — фильм шведского режиссёра Рубена Эстлунда.
 Play — российский музыкальный журнал, выходивший в 2001—2008 годах.
 Play — программный каркас на языке программирования Scala.
  — британская компания, владеющая онлайн-магазином play.com.
  — исландская  лоу-кост-авиакомпания.
 Play — песня David Banner.
 Play — песня эстонского певца Юри Поотсманна, представлявшего Эстонию на «Евровидении-2016».
 Play — крупная телекоммуникационная компания в Польше.

Другое 
 Google Play — магазин мобильных приложений от компании Google.
 PlayStation — игровая приставка.
 Playboy — эротический журнал.
 Playgirl — эротический журнал.

См. также